Korycizna – część kolonii w gminie Jarczów, w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim 
 Korycizna – część wsi w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Radecznica 
 Korycizna – osada w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Korycizna – przysiółek wsi w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim. w gminie Ożarów
 Korycizna – przysiółek wsi w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno 
 Korycizna – skała na granicy wsi Ryczów i Podzamcze w woj. śląskim. powiecie zawierciańskim, gminie Ogrodzieniec